Franz Wohlfahrt (componist) (1833–1884), Duits componist
Franz Wohlfahrt (voetballer) (1964), Oostenrijks voetballer